

Mitologia 
 Meliboja (gr. Meliboia, łac. Meliboea) – w mitologii greckiej córka Okeanosa, żona Pelazgosa, matka Likaona, władcy Arkadii
 Meliboja (gr. Meliboia, łac. Meliboea) – w mitologii greckiej królewna tebańska, córka Amfiona
 Meliboja (gr. Meliboia, łac. Meliboea) – w mitologii greckiej kochanka Aleksisa
 Meliboja (gr. Meliboia, łac. Meliboea) – w mitologii greckiej żona Magnesa, matka Pierosa

Inne 
 Meliboja – miasto w Tesalii

Zobacz też 
 Meliboea – planetoida o numerze katalogowym 137

Przypisy

Bibliografia